Como heißen in der Geografie:

 Bistum Como, Bistum in Norditalien
 Como, Stadt in Norditalien
 Provinz Como, Provinz in Norditalien
 Como (New South Wales), Ort in Australien
 Como (Insel), guinea-bissauische Insel
 Como, Fluss in Äquatorialguinea, siehe Komo (Bucht von Bonny)
 Como (Golf von Guinea), Fluss in Guinea-Bissau

in den Vereinigten Staaten:

 Como (Colorado)
 Como (Illinois)
 Como (Indiana)
 Como (Kalifornien)
 Como (Louisiana)
 Como (Mississippi)
 Como (Missouri)
 Como (Montana)
 Como (Nevada)
 Como (New York)
 Como (North Carolina)
 Como (Tennessee)
 Como (Texas)
 Como (Wisconsin)
 Como Springs (Utah)

im NRHP gelistete Objekte:

 Como Bluff, in Rock River--Medicine Bow, Wyoming, ID-Nr. 73001925
 Como Commercial Historic District, in Como, Mississippi, ID-Nr. 08000675
 Como Farm, in W. Bradford Twp., Pennsylvania, ID-Nr. 85002348
 Como-Harriet Streetcar Line and Trolley, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 77000739
 Como Park Conservatory, in St. Paul, Minnesota, ID-Nr. 74001033
 Como Roundhouse, Railroad Depot and Hotel Complex, in Como, Connecticut, ID-Nr. 83003880
 Como School, in Como, Connecticut, ID-Nr. 00000739
 Como-Harriet Streetcar Line and Trolley, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 77000739

Como ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Como Dagna Sabina (1862–1939), italienischer General
 Jean-Pierre Como (* 1963), französischer Jazz-Pianist
 Martino da Como (‚Martino von Como‘; ~1430–1470+), italienischer Gastrosoph, siehe Maestro Martino
 Perry Como (1912–2001), US-amerikanischer Popsänger
 Roberta Como (um 1922–2006), US-amerikanische Musikerin und Arrangeurin
 Rossella Como (1937–1986), italienische Schauspielerin
 Viktoria Como (* 1981), deutsche Handballspielerin und -trainerin

sowie von
 Como (Sängerin) (* ~1980), österreichische Popmusikerin

Siehe auch:
 Como Township
 Komo